Im Graben ist der Name folgender Orte:

  Im Graben (Gemeinde Klein-Pöchlarn), Ortsteil von Klein-Pöchlarn, Bezirk Melk, Niederösterreich
  Im Graben (Gemeinde Bad Leonfelden), Ortsteil von Bad Leonfelden, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
  Im Graben (Gemeinde Wenigzell), Ortsteil von Wenigzell, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark